

Persone 
 Alexander Malta (1942) – basso svizzero
 Carlos Malta (1960) – musicista e compositore brasiliano

Geografia 
 Malta – Stato dell'Unione europea (Europa)
 Malta – isole dell'arcipelago delle Isole Calipsee
Austria
 Malta – comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)

 Malta – comune nella mesoregione del Sertão Paraibano (Paraíba)

 Punta Malta – montagna della catena delle Alpi Cozie (Piemonte)

 Malta – ex comune ora frazione del comune di Rēzekne (Letgallia)

 Malta – località nella zona amministrativa di Bagmati (Regione Centrale)
 Malta – località nella zona amministrativa di Kośī (Regione Orientale)

 Lago Malta – lago presso la città di Poznań (Grande Polonia)
 Malta – frazione di Krzeszyce, comune nel distretto di Sulęcin (Lubusz)

 Malta – ex comune ora frazione di Vila do Conde, comune nel distretto di Porto (Nord)

 Mal'ta – località nell'Usol'skij rajon (Irkutsk)

 Malta – antico nome di Maltha, area non incorporata nella contea di Kern (California)
 Malta – città nella contea di Cassia (Idaho)
 Malta – comune nella contea di DeKalb (Illinois)
 Malta – antico nome di Windsor, comune nella contea di Kennebec (Maine)
 Malta – township nella contea di Big Stone (Minnesota)
 Malta – città nella contea di Phillips (Montana)
 Malta – comune nella contea di Saratoga (New York)
 Malta – comune nella contea di Morgan (Ohio)
 Malta – comunità non incorporata nella Contea di Bowie (Texas)

Trasporti 
 Classe Malta – progetto di un gruppo di portaerei della Marina militare britannica
 Eurocargo Malta – traghetto della Marina mercantile italiana
 Malta Express – traghetto della Marina mercantile italiana

Altro 
 Cultura di Mal'ta-Buret' – cultura archeologica del Paleolitico superiore
 Malta – materiale da costruzione
 Malta – giornale italiano
 Malta – gruppo musicale svedese

Pagine correlate 
Villa Malta – pagina di disambiguazione

Altri progetti